Het ATP-toernooi van Barcelona 2006 (met de officiële naam Open Seat Godo) werd gespeeld van 24 tot en met 30 april 2006. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 16 geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona